«Krivo srastanje» — студийный альбом рок-группы Azra, вышедший в 1983 году на лейбле Jugoton.

Об альбоме 
Звучание Krivo srastanje более разнообразно, чем в предыдущем, Kad fazani lete. Преобладает хард-рок, с примесью мотивов фанк и соул.

Тон альбому задают депрессивная ситуация в стране и личные проблемы. Темы варьируются от восстания против конформизма, беспомощности человека в недемократической системе и бунта против мрачной социальной действительности, пересматривая внутренний мир автора и создавая серию сюрреалистических образов.

Обложка альбома создана на студии дизайна Kropilak & Greiner: в черно-белом цвете изображены рабочие, покидающие завод. В левом нижнем углу расположено небольшое фото Бранимира Штулича в окружении названия альбома и группы.

Список композиций 
 3N (3:58)
 Mon ami
 Pukovnik i pokojnik (3:39)
 No comment (2:57)
 Krivo srastanje
 Jane
 Klinček stoji pod oblokom (4:24)
 MSP (4:40)
 Duboko u tebi (4:44)
 Nešto između (1:06)
 Flash

Ссылки 
 Информация на сайте discogs.com

Альбомы Azra
Альбомы Jugoton